Санта-Крус-де-Марчена () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Альмерьенсе. Занимает площадь 20 км². Население — 240 человек (на 2010 год). Расстояние — 31 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Santa Cruz de Marchena
 Santa Cruz de Marchena

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии